Lagartera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lagartera (ort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Lagartera (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar